Koszarawa est le nom :
 de la gmina de Koszarawa, dans le powiat de Żywiec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Koszarawa, chef-lieu de cette gmina